Nordrach kann stehen für:
 Nordrach, Schwarzwaldgemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Nordrach (Erlenbach), rechter Oberlauf des Erlenbachs bis Zell im Ortenaukreis, Baden-Württemberg